Manicuare peut désigner :

Toponymes

Manicuare : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Cruz Salmerón Acosta dans l'État de Sucre ;
 Manicuare : capitale de la paroisse civile de Manicuare de la municipalité de Cruz Salmerón Acosta dans l'État de Sucre.

Homonymie de toponyme